Elegie (literair werk), ander woord voor Elegie
 Pean (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Pont-Péan, plaats in Frankrijk